In der Liste der Gemeinden in Kalabrien sind alle 404 Gemeinden der Region Kalabrien aufgeführt. Die Provinzen sind Provinz Catanzaro, Provinz Cosenza, Provinz Crotone, Metropolitanstadt Reggio Calabria und Provinz Vibo Valentia.

Der Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Einzelnachweise 

Kalabrien
!